Otto I ”Barnet” av Braunschweig-Lüneburg (Otto ”das Kind”), född 1204, död i Lüneburg 9 juni 1252, var den förste hertigen av Braunschweig-Lüneburg. Son till greve Wilhelm den fete av Lüneburg (1184–1213) och Helena Valdemarsdotter av Danmark (död 1233).

Otto Barnet ärvde 1218 Braunschweig efter sin far och 1227 även Lüneburg. Han tog del i 1220-talets nordtyska strider på sin morbror Valdemar Sejrs sida och mottog 1235 sina läder som hertigdömet Braunschweig i län av Fredrik II.

Familj
Otto Barnet gifte sig 1228 med Mathilda av Brandenburg (död 1261). Paret fick följande barn:

 Albrekt (den store) (1236–1279), hertig av Braunschweig

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar

Personer i Tyskland under 1200-talet
Hertigar av Braunschweig
Huset Welf
Födda 1204
Avlidna 1252
Män